Zuyenkerque, en néerlandais Zuienkerke, est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale.

Géographie 
La commune est formée des communes fusionnées de Zuyenkerque, Houtave, Meetkerke et Nieuwmunster.

La commune de Zuyenkerque jouxte les villages et communes suivants :

Héraldique

Démographie

Évolution démographique 

Elle comptait, au ,  habitants ( hommes et ), soit une densité de  pour une superficie de .

 Source : Institut national de statistique

Notes et références

Lien externe 

 
 
 
  Site de la commune

Zuyenkerque
Commune dans la province de Flandre-Occidentale